Abarán är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Murcia och regionen Murcia, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Abarán ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Abarán är kuperad söderut, men norrut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Abarán. Runt Abarán är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Cieza,  km norr om Abarán. Omgivningarna runt Abarán är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i regionen Murcia